El Príncipe Carlos de Solms-Braunfels (27 de julio de 1812-13 de noviembre de 1875) fue un príncipe y oficial militar alemán en el ejército austríaco y en la caballería del Gran Ducado de Hesse. Como Comisario General del Adelsverein, encabezó la fundación de colonias de inmigrantes alemanes en Texas. El Príncipe de Solms nombró New Braunfels, Texas, en honor a su patria.

Primeros años y familia 
El Príncipe Federico Guillermo Carlos Luis Jorge Alfredo Alejandro de Solms-Braunfels nació en Neustrelitz. Su padre fue el Príncipe Federico Guillermo de Solms-Braunfels, segundo marido de la Princesa Federica de Mecklemburgo-Strelitz, quien engendró trece hijos en el curso de sus tres matrimonios.

Aunque no tenía territorios, hijo menor de un hijo menor de un príncipe menor alemán cuyo reino había sido mediatizado en 1806, el matrimonio de Federico en 1834 con Luise Auguste Stephanie Beyrich fue considerado por debajo de su estatus principesco y fue conducido como morganático. Tuvieron tres hijos:
 Marie (nacida en 1835, casada con Wilhelm Bähr)
 Karl Louis (1837-1918, casado con Wilhelmine Gantenhammer)
 Melanie (nacida en 1840, casada con Karl Heil)

En 1837 su madre se convirtió en reina consorte de Hannover. Poco antes de la muerte de ella en 1841 su padrastro, el rey Ernesto Augusto, miembro de la familia real británica, consiguió presionar a Federico para una acuerdo monetario con su esposa y sus tres hijos para la anulación real de facto. Luise y sus hijos fueron ennoblecidos en el Gran Ducado de Hesse bajo el nombre von Schönau el 25 de marzo de 1841. La familia fue además ennoblecida en 1912 con el apellido von Schönau de Solms.

El Príncipe Carlos se casó con María Josefina Sofía, viuda del Príncipe Francisco de Salm-Salm y una princesa de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg por nacimiento, el 3 de diciembre de 1845. La unión produjo cinco hijos:
 Príncipe Luis (1847-1900)
 Princesa Eulalia (1851-1922), casada con Edouard, hijo de Eugène, 8º Príncipe de Ligne
 Princesa María (1852-1882)
 Princesa Sofía (1853-1869)
 Príncipe Alejandro (1855-1926).

Carlos era bien educado, bien conectado y apuesto. Buscador de aventuras, se convirtió en capitán en la caballería del ejército imperial de Austria en 1841.

Texas 

Fue durante su servicio con la caballería que Carlos leyó libros sobre Texas y se interesó en unirse al Adelsverein. Nombrado su Comisario General en 1844, fue la fuerza motivadora para la primera colonia de inmigrantes alemanes en Texas. Llegó a suelo tejano en julio de 1844, haciendo un tour exploratorio como consejero del Adelsverein, que poseía los derechos de la concesión de Fisher-Miller Land. Subsiguientemente Carlos adquirió 1300 acres adicionales en el río Guadalupe de parte del Adelsverein, donde estableció la colonia de New Braunfels, Texas. Su visión clarificó el camino para John O. Meusebach para continuar en 1845 como el organizador, negociador y fuerza política para la construcción de una estructura comunitaria en la "Nueva Alemania".

En anticipación de su matrimonio con María Josefina Sofía, el Príncipe de Somls hizo planes para construir el "Castillo de Sofía", poniendo la primera piedra en New Braunfels en 1845. Sofía rehusó abandonar Alemania, y Carlos nunca retornó a Texas después de casarse con ella el 3 de diciembre de 1845.

Retorno a Alemania y últimos años 

Después de su regreso a Alemania, abandonó el ejército austríaco y se hizo coronel en la caballería del Gran Ducado de Hesse en 1846. Pudo reincorporarse al ejército austríaco en 1850, convirtiéndose en brigadier en 1859 al mando de dragones en el lago de Constanza. Tomó parte en la guerra austro-prusiana de 1866. Se retiró como Feldmarschallleutnant (Teniente General) en 1868 a su residencia en la finca de Rheingrafenstein cerca de Kreuznach en el río Nahe. El Príncipe de Solms murió el 13 de noviembre de 1875 y es enterrado en el cementerio de la ciudad de Bad Kreuznach.

Cronología

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
The Sophienburg
New Braunfels Chamber of Commerce 
Official New Braunfels, Texas, web site

Nacidos en Neustrelitz
Príncipes de Alemania
Nobles de Prusia
Políticos de Austria del siglo XIX
Historia de Texas
Casa de Solms
Fundadores de localidades